Vauxhall (Londen), een wijk in Lambeth
 Station Vauxhall
 Vauxhall Motors, een automerk
 Vauxhall Motors FC, een Engelse voetbalclub
 Vauxhall (Alberta), stad in Canada
 Vauxhall (tuin), een 18e-eeuwse pleziertuin in Londen
 Vauxhall (metrostation)

 hiernaar genoemd, diverse tuinen en gebouwen zoals:
 Vauxhall (Brussel)
 Vauxhall (Göteborg)
 Waux-hall (Bergen)
 Waux-hall (Spa)
 Waux-hall (Nijvel)